Fritz Stöckli (1916-1968), lutteur suisse ;
 Hans Stöckli (1952-), personnalité politique suisse ;
 Jan Stöckli (1999-), coureur cycliste suisse ;
 Ralph Stöckli (1976-), curleur suisse.

Stöckli désigne également : 
 Stöckli, une marque de matériel de ski et de bicyclette.